Agnes Kittelsen (1980), Noorse actrice
 Erling Kittelsen (1946), Noorse schrijver
 Theodor Kittelsen (1857-1914), Noorse kunstschilder

Zie ook 
 Kittel (doorverwijspagina)